Powell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Powell Township (Arkansas)
 Powell Township (Kansas)
 Powell Township (Michigan)
 Powell Township (South Dakota)